La saison 2012 du Championnat du Kenya de football est la quarante-neuvième édition de la première division au Kenya, organisée sous forme de poule unique, la Premier League, où toutes les équipes se rencontrent deux fois au cours de la saison. En fin de saison, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de Division One, la deuxième division kenyane.

C'est le tenant du titre, Tusker FC qui remporte à nouveau la compétition cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec un seul point d'avance sur Gor Mahia et trois sur l'AFC Leopards. C'est le dixième titre de champion du Kenya de l'histoire du club.

Qualifications continentales 
Deux places en compétitions continentales sont réservées aux clubs kényans : le champion se qualifie pour la Ligue des champions de la CAF 2013 tandis que le vainqueur de la Coupe du Kenya obtient son billet pour la Coupe de la confédération 2013.

Les clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat du Kenya de football

Liens externes 
  Page complète sur la saison sur RSSSF

Championnat du Kenya de football
Kenya
2012 au Kenya